Maisansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maisansaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Maisansaari (ö i Norra Savolax), 

Robotskapade Finlandförgreningar